

Спасо-Преображенська церква (УПЦ МП) — Київ
 Спасо-Преображенська церква (УПЦ МП) — Київська область, Гусинці, Бориспільський район
 Спасо-Преображенська церква (УПЦ МП) — Полтавська область, Великі Сорочинці, Миргородський район
 Спасо-Преображенська церква — Полтавська область, Кременчук
 Спасо-Преображенська церква (ПЦУ) — Рівненська область, Дубно
 Спасо-Преображенська церква (УПЦ МП) — Сумська область, Глухів
 Спасо-Преображенська церква (ПЦУ) — Тернопільська область, Підгайці, Підгаєцький район
 Спасо-Преображенська церква (ПЦУ) — Тернопільська область, Шумськ, Шумський район
 Спасо-Преображенська церква (ПЦУ/УГКЦ) — Тернопільська область, Залужжя, Збаразький район
 Спасо-Преображенська церква (УПЦ МП) — Черкаська область, Мошни, Черкаський район
 Спасо-Преображенська церква (ПЦУ) — Чернігівська область, Ніжин
 Спасо-Преображенська церква (УПЦ МП) — Чернігівська область, Яблунівка, Прилуцький район

Див. також 
 Спасо-Преображенський собор